Allegany, Alleghany ori Allegheny reprezintă varietăți ortografice ale aceluiași nume propriu din regiunea Munților Apalași, care  derivă dintr-un cuvânt nativ american, oolikhanna, care semnifică "curs de apă frumos." 

Multe caracteristici geografice, localități, comitate din regiunea Statelor Unite cunoscută ca Appalachian sunt numite astfel, regăsindu-se sub diferite varietăți ortografice așa cum sunt Allegany, Allegheny ori Alleghany.

Elemente geografice și geologice 

 Râul Allegheny, din statele  și 
 Munții Allegheny, parte a lanțului Munților Apalași (Appalachian Mountain Range) din statele , ,  și  (vedeți Lista munților din lanțul munților Allegheny)
 Allegheny Mountain, creastă montană principală în partea nordică a Allegheny Mountains
 Little Allegheny Mountain, statele Pennsylvania și 
 Allegheny Mountain, creastă montană principală din partea sudică a Allegheny Mountains
 Back Allegheny Mountain, munte din statul 
 Allegheny Plateau, platou montan care se termină la est de Allegheny Mountains
 Allegheny Front, zona de separare dintre marginea estică a Allegheny Plateau, respectiv Allegheny Mountains, care izolează aceste formațiuni de Ridge and Valley Appalachians
 Allegheny Formation, formație masivă comună statelor West Virginia, Maryland și Pennsylvania
 Allegheny National Forest, Pădurea națională Allegheny din Pennsylvania
 Allegheny National Recreation Area, zona turistică și de recreere din Pennsylvania

Comitate 

 Vedeți Comitatul Allegany (dezambiguizare)

Comunități și alte diviziuni administrative (townships) 

 Alleghany, statul , comunitate neîncorporată din Comitatul Sierraă
 Allegany, orășel, statul 
 Allegany, sat, statul New York
 Allegheny, , oraș anexat orașului Pittsburgh în 1907
 Allegheny Township, comitatul Blair, statul Pennsylvania
 Allegheny Township, comitatul Butler, statul Pennsylvania
 Allegheny Township, comitatul Cambria, statul Pennsylvania
 Allegheny Township, comitatul Somerset, statul Pennsylvania
 Allegheny Township, comitatul Venago, statul Pennsylvania
 Allegheny Township, comitatul Westmoreland, statul Pennsylvania

Lucrări publice 

 Allegheny Mountain Tunnel, tunel de vehicule din zona Pennsylvania Turnpike
 Allegheny Reservoir, un lac de acumulare de pe Allegheny River
 Allegheny River Tunnel, tunel de trafic urban pe sub râul Allegheny din orașul Pittsburgh

Drumuri montane 

 Allegheny Trail, traseu montan din statul West Virginia
 Great Allegheny Passage, defileu larg din statele Maryland și Pennsylvania
 Allegheny Highlands Trail of Maryland, un traseu de cale ferată

Căi ferate 

 Allegheny Railroad, cale ferată din nord-vestul statulului Pennsylvania (1985 – 1992)
 Allegheny Valley Railroad, cale ferată din vestul statului Pennsylvania (activă din 1992)
 Allegheny Valley Street Railway, linie electrică care a funcționat de-a lungul Allegheny River (1906 – 1937)
 2-6-6-6, locomotivă din numita "Allegheny class"

Organizații 

 Alleghany Corporation, a railroad holding company
 Allegheny Airlines, una din companiile care au fuzionat pentru a crea compania aeriană US Airways de azi
 Allegheny College, din Meadville, statul Pennsylvania
 Allegheny Energy, companie de utilități publice (incluzând subsidiara sa Allegheny Power)
 Allegheny Foundation, organizație caritabilă a cărei zonă de activitate cuprinde Pennsylvania de Vest (în limba engleză, în original Western Pennsylvania)
 Allegheny Mountain Radio, rețea de stații de radio din statele West Virginia și Virginia
 Allegheny Technologies, a specialty metals company
 Allegheny (titular see), un sediu episcopal romano-catolic titular din regiunea Alleghany

Biologie 

 Allegheny woodrat, o varietate de șobolan din Estul Statelor Unite (în limba engleză este Eastern United States
 Allegheny Wildlife Management Area, se găsește în comitatul Mineral, statul 
 "Allegheny alligator", poreclă pentru o șopârla uriașă din această zonă, a cărei denumire binară în latină este Cryptobranchus alleganiensis

Allegany 

 Allegany County, Maryland
Allegany College of Maryland
 Allegany County, New York
 Allegany (town), New York, in Cattaraugus Cou nty
 Allegany (village), New York, in the town of Allegany, Cattaraugus County
 Allegany Reservation, New York, an American Indian reservation in Cattaraugus County
 Allegany, Oregon

Organizații 

 Allegany Ballistics Laboratory

Vezi și 

 Comitatul Allegany (dezambiguizare)

Nume proprii